Ödeshög (gemeente), een Zweedse gemeente in Östergötland, provincie Östergötlands län
Ödeshög (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Ödeshög